Scapino (personage), een personage uit de commedia dell'arte; ook wel Scappino of Scapin genoemd
 Scapino (winkelketen), een winkelketen (schoenen)
 Scapino Ballet, een dansgezelschap
 Scapino! (Les Fourberies de Scapin), een toneelstuk van Molière